Der Name Moiry bezeichnet verschiedene Orte:
Moiry VD, eine Gemeinde im Bezirk Cossonay, Kanton Waadt, Schweiz
den Lac de Moiry, einen Stausee in der Gemeinde Anniviers, Kanton Wallis, Schweiz
den Moirygletscher, einen Gletscher im Kanton Wallis, Schweiz
Cabane de Moiry, die Alpenvereinshütte dort
Moiry (Ardennes), eine Gemeinde im Département Ardennes, Frankreich